Арко Гранде има више значења:

 Арко Гранде (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Арко Гранде, Лос Аркитос де Сан Исидро (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику